McBride oder MacBride steht für:
 McBride (Familienname) (MacBride), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Orte

in den Vereinigten Staaten:
 McBride (Georgia)
 McBride (Louisiana)
 McBride (Michigan)
 McBride (Mississippi)
 McBride (Missouri)
 McBride (Oklahoma)
 McBride (Pennsylvania)
 McBride (Texas)

in Kanada:
 McBride (British Columbia)

in Australien:
 McBride Volcanic Province

Siehe auch:
 McBride-Gletscher
 MacBride Museum of Yukon History, Museum in Kanada
 McBride Volcanic Province, geologischer Vulkankomplex in Australien
 McBryde